Salisbury House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Salisbury House (Iowa), ID-Nr. 77000551
 Salisbury House (Massachusetts), ID-Nr. 75000837